

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 (31319) Vespucci est un astéroïde de la ceinture principale.

Informatique 
 Vespucci est un navigateur web pour le bureau GNUstep.

Culture et société

Édition 
 Le prix Amerigo-Vespucci est un prix littéraire français qui récompense chaque année, depuis 1990, des ouvrages portant sur le thème de l'aventure et du voyage.

Marine 
 L'Amerigo Vespucci est un navire-école de la marine de guerre italienne.
 Le CMA CGM Amerigo Vespucci est un porte-conteneurs de la CMA CGM.

Monuments 
 Le pont Amerigo-Vespucci est un des ponts sur l'Arno, à Florence (Toscane, Italie).

Patronyme 

 Agostino Vespucci (1495-1515), un chancelier et greffier florentin, cousin d'Amerigo ;
 Amerigo Vespucci (1454-1512), un marchand et grand navigateur originaire de Florence, dont le nom a donné celui de l'Amérique ;
 Simonetta Vespucci (1453-1476), une femme noble de la Renaissance italienne, célèbre par sa beauté et son charme, qui servit de modèle à Sandro Botticelli et Piero di Cosimo.